Семёнов, Михаил Николаевич
 Семёнов, Михаил Николаевич (1873—1952) — литератор и издатель.
 Семёнов, Михаил Николаевич (род. 1969) — советский и российский футболист; тренер.